Příjmení Popp nosí více významných osobností:

 Antonín Popp (1850–1915) – český sochař, medailér a pedagog
 Ernst Bruno Johannes Popp (1819–1883) – německý, v Čechách naturalizovaný sochař, modelér porcelánu, keramik a profesor na pražské Polytechnice
 Lucia Poppová (1939–1993) – slovenská operní zpěvačka
 Steffen Popp (* 1978) – německý spisovatel a básník

podobné
 Poppe
 Pop

Externí odkazy 
 

Německá příjmení